Gratia (Roemenië), een gemeente in Roemenië
Gratia (geslacht), een geslacht van haften